Die Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 2018 fand vom 14. bis zum 22. Juli 2018 in Jakarta in Indonesien statt. Es wurden ein Teamwettbewerb und fünf Einzelwettbewerbe ausgetragen.

Medaillengewinner

Herrendoppel

Setzliste 
 Di Zijian / Wang Chang (Champions)
 Shin Tae-yang / Wang Chan (Halbfinale)
 Liang Weikeng / Shang Yichen (Finale)
 Ghifari Anandaffa Prihardika / Pramudya Kusumawardana Riyanto (Halbfinale)
 Guo Xinwa / Liu Shiwen (Viertelfinale)
 Abel Tan Wen Xing / Toh Han Zhuo (2. Runde)
 Thanawin Madee / Wachirawit Sothon (3. Runde)
 Hiroki Midorikawa / Hiroki Nakayama (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herreneinzel

Setzliste 
  Kunlavut Vitidsarn (Finale)
  Li Shifeng (Viertelfinale)
  Bai Yupeng (Halbfinale)
  Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay (Halbfinale)
  Chen Shiau-cheng (3. Runde)
  Lakshya Sen (Champion)
  Alberto Alvin Yulianto (Viertelfinale)
  Su Li-yang (2. Runde)
  Dmitriy Panarin (2. Runde)
  Karono (4. Runde)
  Saran Jamsri (4. Runde)
  Joel Koh Jia Wei (4. Runde)
  Nguyễn Hải Đăng (2. Runde)
  Yu Sheng-Po (3. Runde)
  Ng Tze Yong (Viertelfinale)
  Kiran George (4. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Damendoppel

Setzliste 
 Liu Xuanxuan / Xia Yuting (Halbfinale)
 Agatha Imanuela / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Halbfinale)
 Pearly Tan Koong Le / Toh Ee Wei (Finale)
 Febriana Dwipuji Kusuma / Ribka Sugiarto (Champions)
 Li Zi-Qing / Teng Chun-hsun (3. Runde)
 Chen Yingying / Zhang Shuxian (3. Runde)
 Metya Inayah Cindiani / Febby Valencia Dwijayanti Gani (Viertelfinale)
 Indah Cahya Sari Jamil / Lisa Ayu Kusumawati (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
  Phittayaporn Chaiwan (Viertelfinale)
  Wang Zhiyi (Champion)
  Zhou Meng (Finale)
  Wei Yaxin (Halbfinale)
  Chasinee Korepap (2. Runde)
  Hsieh Yu-Ying (3. Runde)
  Aakarshi Kashyap (2. Runde)
  Park Ga-eun (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Rehan Naufal Kusharjanto / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Viertelfinale)
  #  Karono (4. Runde) Guo Xinwa / Liu Xuanxuan (Champions)
  Hiroki Midorikawa / Natsu Saito (3. Runde)
  Chang Yee Jun / Pearly Tan Koong Le (3. Runde)
  Liu Shiwen / Zhang Shuxian (3. Runde)
  Wang Chan / Jeong Na-eun (Finale)
  Shang Yichen / Li Yijing (Viertelfinale)
  Pramudya Kusumawardana Riyanto / Ribka Sugiarto (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Teams
Einzeldisziplinen

Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 2018
Badminton 2018
Badmintonwettbewerb in Jakarta